Santiago de Compostela — capital da Galiza, Espanha
 Compostela (México) — localidade no estado de Nayarit, México
 Azua de Compostela — localidade na República Dominicana

Desambiguação
Desambiguações de topônimos